Lo Stuttgart Masters 1999 (conosciuto anche come Eurocard Open) è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor. È stata la 14ª edizione dello Stuttgart Masters e faceva parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1999. Il torneo si è giocato al Schleyerhalle di Stoccarda in Germania,dal 25 ottobre al 1º novembre 1999.

Campioni

Singolare 

 Thomas Enqvist ha battuto in finale  Richard Krajicek 6–1, 6–4, 5–7, 7–5

Doppio 

 Jonas Björkman /  Byron Black hanno battuto in finale  David Adams /  John-Laffnie de Jager 6-7, 7-6, 6-0

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Tour 1999